Die Saison 1959/60 war die achte reguläre Saison der Western Hockey League (WHL) in Nordamerika. Meister wurden die Vancouver Canucks.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Saskatoon Quakers stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Spokane Spokes stellten den Spielbetrieb ein.
 Die New Westminster Royals wurden inaktiv.
 Die Spokane Comets wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Modus 
In der Regulären Saison absolvierten die sieben Mannschaften jeweils 70 Spiele. Die vier  bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Reguläre Saison

Tabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Literatur

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeydb.com

1959
Eishockeysaison 1959/60